Ле́нард Брэ́дбери (; июль 1914 — 2007), более известный как Лен Брэдбери () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец Нортуича (Чешир), Ленард начал футбольную карьеру в команде «Олд Уиттонианс» (Old Wittonians). В мае 1935 года стал игроком молодёжной команды «Манчестер Юнайтед», но уже в январе 1937 года покинул «Юнайтед», не сыграв ни одного матча за первую команду. В сезоне 1937/38 играл за клуб «Нортуич Виктория» в . Также играл за футбольные команды Манчестерского университета, Бирмингемского университета, клубы «Мор Грин» (Moor Green) и «Коринтиан».

В октябре 1938 года вернулся в «Манчестер Юнайтед». 28 января 1939 года дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Первого дивизиона против «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж», забив единственный мяч в этой игре. 11 февраля провёл свой второй (и последний) матч за клуб: это была выездная игра против «Чарльтон Атлетик» на стадионе «Вэлли», в которой «Юнайтед» был разгромлен со счётом 7:1. В дальнейшем в основном составе «Юнайтед» не появлялся, и в 1942 году покинул клуб.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте 11v11.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Нортуич Виктория»